Shuyak steht für:
 Shuyak Island, eine Insel in Alaska
 Shuyak Strait, eine Wasserstraße in Alaska
 Shuyak Island State Park, ein Naturschutzgebiet in Alaska